Kapsa může být:

 kapsa – součást oděvu sloužící k ukrytí malých předmětů
 kapsa – dutina připomínající kapsu, např. klokanní vak
 kapsa – druh plněného pokrmu o tvaru podobném kapse
 Müller a Kapsa – stavební společnost
 Henryho kapsa – kožní záhyb tvořící otevřenou kapsu na nižší zadní části zevního ucha

příjmení
 Václav Kapsa (* 1971) – český muzikolog a knihovník
 Vojtěch Kapsa (1855–1915) – český architekt a stavitel